Die Saison 1993/94 war die sechste reguläre Saison der East Coast Hockey League (ECHL). Die 19 Teams absolvierten in der regulären Saison je 68 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Knoxville Cherokees, während die Toledo Storm in den Play-offs ihren Vorjahreserfolg wiederholen konnten und ihren insgesamt zweiten Riley Cup gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Roanoke Valley Rampage wurden nach Huntsville, Alabama, umgesiedelt und spielten fortan unter dem Namen Huntsville Blast.
 Die Charlotte Checkers wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Huntington Blizzard wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Roanoke Express wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die South Carolina Stingrays wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Riley-Cup-Playoffs

Riley-Cup-Sieger

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Offizielle Website der ECHL
 Statistiken auf hockeydb.com

1993/94
Eishockeysaison 1993/94